Международный аэропорт имени Траяна Вуя ()  — третий по величине аэропорт Румынии, расположен в 10 км к северо-востоку от центра города Тимишоара.

Наименования аэропорта 
Встречаются различные наименования аэропорта:
 Аэропорт Джармата (Гармата)
 Аэропорт Тимишоара
 Аэропорт Тиишоара имени Траяна Вуя
 Международный аэропорт имени Траяна Вуя

История 

Международный аэропорт имени Траяна Вуя расположен в 10 км к северо-востоку от центра одноименного города Тимишоара, в непосредственной близости от сербской и венгерской границ, является третьим по величине аэропортом в Румынии.

Впервые в качестве пассажирского аэропорта был использован 17 июля 1935 года, когда в небо поднялся первый пассажирский самолет.

Во время Второй мировой войны использовался авиацией Румынии и Люфтваффе. После освобождения Румынии от фашистских захватчиков был занят советскими войсками. Имел наименование аэродром Тимишоара. На аэродроме базировались:
 штаб и управление 295-й истребительной авиационной дивизии — с июля 1945 года по декабря 1945 года;
 116-й истребительный авиационный Измаильский орденов Суворова и Кутузова полк 295-й истребительной авиационной дивизии в период с 9 мая 1945 года по 1 февраля 1946 года на самолетах Ла-7;
 164-й истребительный авиационный Галацкий Краснознамённый ордена Суворова III степени полк 295-й истребительной авиационной дивизии в период с июля 1945 по 15 ноября 1945 года на самолетах Ла-7.
 866-й истребительный авиационный Измаильский ордена Суворова полк в период с ноября 1952 года по июнь 1958 года на самолетах МиГ-15 и МиГ-17.
Свой современный вид аэропорт принял после реконструкции в 1960 году. Терминал внутренних рейсов в аэропорту был открыт в 1964 году. В 2003 году аэропорт был переименован в честь румынского авиаконструктора Траяна Вуя, а в 2008 году — получил международный статус.

В 2011 году аэропорт обслужил более 1,2 млн пассажиров (на 6 % больше по сравнению с 2010 годом).

Авиакомпании и направления

Примечания

Ссылки 
 Сайт аэропорта
 Google Maps — Aerial view
 Accident history for TSR at Aviation Safety Network
  at AirportJump

Аэропорты Румынии
Здания и сооружения Тимишоары
Транспорт Тимишоары
Аэропорты, названные в честь людей